Hönig bzw. Hoenig steht für:

 Hönig (Ruppertshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruppertshofen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hönig (Lechtaler Alpen), 2034 m hoher Berg der Lechtaler Alpen in Tirol
 Brauerei Hönig, deutsche Brauerei
 C/2002 O4 (Hoenig), ein hyperbolischer Komet

Hönig oder Hoenig ist der Familienname folgender Personen:
 Ari Hoenig (* 1973), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Bubi Hönig (* 1942), deutscher Fußballspieler, siehe Franz-Josef Hönig 
 Bubi Hönig (Musiker) (* 1955), deutscher Rockgitarrist
 Dov Hoenig (* 1932), US-amerikanischer Filmeditor
 Eugen Hönig (1873–1945), deutscher Architekt und Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste
 Franz Hönig (1867–1937), österreichischer Kupferschmied, Unternehmer und Mundartdichter
 Franz-Josef Hönig (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Fritz Hönig (1833–1903), Kölner Unternehmer, Autor und Büttenredner
 Fritz Hönig (Militärschriftsteller) (1848–1902), deutscher Militärschriftsteller
 Gerald Hönig (* 1958), deutscher Skitrainer
 Hans G. Hönig (1941–2004), deutscher Translationswissenschaftler
 Heinz Hönig (* 1929), österreichischer Komponist und Hochschullehrer
 Heinz Hoenig (* 1951), deutscher Filmschauspieler
 Herbert Hönig, deutscher Eishockeyspieler 
 Hubert Hönig (1907–1979), deutscher Fußballspieler
 Israel Hönig von Hönigsberg (1724–1808), jüdisch-österreichischer Tabakhändler und Edler
 Jana Hönig (* 1983), deutsche Bogenbiathletin
 Johann Hönig (1810–1886), österreichischer Mathematiker
 Johannes Hönig (1889–1954), deutscher Pädagoge, Dichter und Politiker (Zentrum) 
 Julius Hönig (1902–1945), deutscher  Politiker (NSDAP)
 Manfred Hönig (* 1961), deutscher Maler und Autor
 Maria Hönig (* 1989), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin
 Michael Hoenig (* 1952), deutscher Musiker und Filmkomponist
 Philipp Hönig (* 1979), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Kameramann
 Roland Hönig (* 1980), österreichischer Moderator 
 Susanna Hönig-Sorg (* 1939), österreichische Schriftstellerin
 Vladimír Hönig (1920–1999), tschechischer Fußballspieler
 Wolfgang Hönig (* 1954), deutscher Ruderer